Tarsicio puede referirse a:

 San Tarsicio: joven que murió martirizado en la Vía Apia de Roma; 
 Tarsicio Herrera Zapién: (1935) escritor, investigador y académico mexicano; o
 Tarsicio Lejárraga: (1914 - 2002) guarda, cuidador y guía del Monasterio de San Millán de Suso.